Classe Brandenburg pode se referir a:

Classe Brandenburg (couraçados): classe de couraçados construídos na década de 1890 para a Marinha Imperial Alemã

Classe Brandenburg (fragatas): classe de fragatas construídas na década de 1990 para a Marinha Alemã